El Corrent de Demòcrates Fidels a l'Ideal de Thomas Sankara (en francès: Courant des Démocrates Fidèles à l'Idéal de Thomas Sankara) va ser un partit polític sankarista de Burkina Faso. Va ser fundat el 2003 com a escissió de la Unió pel Renaixement/Moviment Sankarista. El juliol del 2004 va ser reanomenat Convergència de l'Esperança. Era liderat per Jean-Hubert Bazié.

Partits socialistes burkinesos